Зайков — русская фамилия; имеет женскую форму Зайкова.

Известные носители 
 Зайков, Андрей Вячеславович (род. 1965) — российский актёр театра и кино.
 Зайков, Борис Дмитриевич (1897—1961) — гидролог, доктор географических наук, профессор.
 Зайков, Виктор Владимирович (1938—2017) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Зайков, Виталий Семёнович (1924—2020) — советский и российский скульптор, заслуженный художник РСФСР.
 Зайков, Владимир Сергеевич (1890—1967) — советский химик, лауреат Сталинской премии.
 Зайков, Джёко (род. 1995) — македонский футболист.
 Зайков, Лев Николаевич (1923—2002) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Зайков, Николай Васильевич (род. 1950) — российский монтажник, Герой Труда Российской Федерации.
 Зайков, Пётр Мефодьевич (род. 1946) — российский филолог, заслуженный деятель науки Республики Карелия.
 Зайков, Потап Кузьмич (ум. 1791) — русский путешественник, картограф и штурман Сибирской военной флотилии.
 Зайков, Сергей Александрович (род. 1987) — казахстанский легкоатлет.

См. также 
 Зайкин
 Зайковит
 Зайцев
 Зайченко
 Зайчик
 Зайчук